Il torneo del fioretto a squadre maschile del campionato mondiale di scherma 2018 si è svolto il 27 luglio 2018 a Wuxi. La nazionale vincitrice è stata l'Italia, composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, che ha battuto in finale gli Stati Uniti d'America.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Tabellone 5º–8º posto

Tabellone 9º–16º posto

Tabellone 13º–16º posto

Classifica finale

Note 

Campionati mondiali di scherma 2018